Caos (mitologia) — deus grego primordial
 Caos (cosmogonia) — forma antes da criação do universo
 Caos (geologia) – blocos arredondados resultantes da fissuração de rochas graníticas
 Teoria do caos — teoria da matemática
 Magia do Caos  — forma de ritual e magia utilizando-se de quebras de paradigmas e alterações do estado de consciência
 Caos (filme) — com Jason Statham e Wesley Snipes
 Fauda — série israelense cujo título é Caos em árabe